OYA steht für:
 Goya Airport (IATA-Code), Flughafen von Goya (Stadt), Provinz Corrientes, Argentinien

Oya steht für:
 Oia (Galicien) (kastilisch: Oya), Gemeinde in der Provinz Pontevedra, Galicien, Spanien
 (9602) Oya, Asteroid
 Gal Oya, Fluss im Osten von Sri Lanka
 Oya (Spieleverlag), französischer Spieleverlag
 Oya (Zeitschrift), deutschsprachige Zeitschrift über alternative Lebensweisen

Oya oder Ōya ist der Familienname folgender Personen:
 Ayumi Ōya (* 1994), japanische Fußballspielerin
 Ōya Shinzō (1894–1980), japanischer Unternehmer
 Ōya Sōichi (1900–1970), japanischer Journalist
 Ōya Tōru (1850–1928), japanischer Linguist
 Tsubasa Ōya (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Oya, türkischer Personenname, Namensträger siehe dort

Oyá steht für:
 Oyá, Göttin in der Religion der Yoruba

Øya (skandinavisch für „Insel“) steht für:
 Øya, Insel vorgelagert Kragerø (Stadt), südnorwegische Kleinstadt an der Skagerrakküste
Øya, Kurzform des Musikfestivals Øyafestivalen

Siehe auch:
 Oia
 Oja
 Öja

Abkürzung